

Hydronyme 

 L'Epte est une rivière française,  longue de 113 kilomètres, affluent de rive droite de la Seine.

Toponymes 
 Bazincourt-sur-Epte est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Château-sur-Epte est une commune française, située dans le département de l'Eure et la région Haute-Normandie.
 Éragny-sur-Epte est une commune française, située dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France.
 Montreuil-sur-Epte est une commune française située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France.
 Saint-Clair-sur-Epte est une commune française, située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France.
 Vexin-sur-Epte est une commune nouvelle française, située dans le département de l'Eure.

Communautés 
 La Communauté de communes Epte-Vexin-Seine est une structure intercommunale française, située dans le département de l'Eure et dans la région Haute-Normandie.
 La Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière est une structure intercommunale française, située dans le département de l'Eure et dans la région Haute-Normandie.

Traité 
Le traité de Saint-Clair-sur-Epte est conclu à l'automne de l'année 911 entre Charles III le Simple et Rollon, un chef viking.